Zaschka war ein Dorf in der mittelalterlichen Markgrafschaft Meißen (Kurfürstentum Sachsen), im Bezirk des Amtes Hohenstein.

Zaschka ist ein deutscher Familienname, siehe Zaschka (Familienname) 

Ferner ist Zaschka die Bezeichnung 

 mehrerer Trag- und Hubschrauber von Engelbert Zaschka
 eines Muskelkraft-Flugzeugs, siehe Zaschka Muskelkraft-Flugzeug
 einer deutschen Automarke, siehe Zaschka-Faltauto
 eines Zweitaktmotor-Systems, siehe Zaschka-Motor
 eines Faltrades, siehe Zaschka-Faltrad

Siehe auch:
 Čaška
 Czaska